Rundqvist är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Rundqvist 1 372
 Rundquist 332
 Rundkvist 176
Totalt blir detta 1 880 personer.

Personer med efternamnet Rundqvist eller varianter av detta namn
 Agne Rundqvist (1901–1996), bokförläggare och boktryckare
 Anton Rundqvist (1885–1973), jurist, försvarsminister
 Christina Rundqvist Andersson (1940–2018), skulptör och grafiker
 Daniel Rundqvist (född 1964), journalist
 Danijela Rundqvist (född 1984), ishockeyspelare 
 Emil Rundqvist (1905–1988), ishockeyspelare
 Gösta Rundqvist (1945–2010), jazzmusiker
 Helge Rundqvist, senare Roundquist (1907–1983), kompositör, textförfattare, skivproducent 
 Ib Rundqvist (född 1991), drakbåtspaddlare
 Jelena Rundqvist (född 1967), konstnär
 Kerstin Rundqvist (1942–1988), sångerska med kristen repertoar
 Martin Rundkvist (född 1972), arkeolog och skeptiker
 Mikael Rundquist (född 1955), skådespelare, manusförfattare, regissör
 Oscar Rundqvist (1913–1971), bassångare och multiinstrumentalist
 Per-Erik Rundquist (1912–1986), författare och manusförfattare
 Stig Rundqvist (1929–2020), professor och oorganisk kemist
 Sture Rundqvist (1920–1983), sångare
 Thomas Rundqvist (född 1960), ishockeyspelare och ledare

Källor

Svenska efternamn